Dit is een lijst van planetoïden 92901-93000. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 08 februari 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (92901) - || 2000 RE5 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92902) - || 2000 RF5 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92903) - || 2000 RO5 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92904) - || 2000 RO6 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92905) - || 2000 RT6 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92906) - || 2000 RW6 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92907) - || 2000 RK7 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92908) - || 2000 RO7 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92909) - || 2000 RV8 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92910) - || 2000 RJ10 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92911) - || 2000 RN10 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92912) - || 2000 RP10 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92913) - || 2000 RH11 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92914) - || 2000 RG13 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92915) - || 2000 RW13 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92916) - || 2000 RW14 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92917) - || 2000 RF15 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92918) - || 2000 RM17 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92919) - || 2000 RR17 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92920) - || 2000 RA19 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92921) - || 2000 RW19 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92922) - || 2000 RX20 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92923) - || 2000 RB21 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92924) - || 2000 RH21 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92925) - || 2000 RO22 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92926) - || 2000 RX22 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92927) - || 2000 RH23 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92928) - || 2000 RP23 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92929) - || 2000 RN25 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92930) - || 2000 RH26 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92931) - || 2000 RM26 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92932) - || 2000 RO27 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92933) - || 2000 RS29 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92934) - || 2000 RV29 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92935) - || 2000 RX31 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92936) - || 2000 RQ32 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92937) - || 2000 RZ32 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92938) - || 2000 RA33 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92939) - || 2000 RC33 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92940) - || 2000 RX33 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92941) - || 2000 RP34 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92942) - || 2000 RC35 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92943) - || 2000 RD38 || 5 september 2000 || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| (92944) - || 2000 RK38 || 5 september 2000 || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| (92945) - || 2000 RQ39 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92946) - || 2000 RC40 || 3 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92947) - || 2000 RO41 || 3 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92948) - || 2000 RQ41 || 3 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92949) - || 2000 RS41 || 3 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92950) - || 2000 RD42 || 3 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92951) - || 2000 RG42 || 3 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92952) - || 2000 RU42 || 3 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92953) - || 2000 RL43 || 3 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92954) - || 2000 RG44 || 3 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92955) - || 2000 RK44 || 3 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92956) - || 2000 RC45 || 3 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92957) - || 2000 RD45 || 3 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92958) - || 2000 RP46 || 3 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92959) - || 2000 RA47 || 3 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92960) - || 2000 RE47 || 3 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92961) - || 2000 RM47 || 3 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92962) - || 2000 RD48 || 3 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92963) - || 2000 RN48 || 3 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92964) - || 2000 RR48 || 3 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92965) - || 2000 RQ49 || 5 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92966) - || 2000 RK50 || 5 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92967) - || 2000 RW50 || 5 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92968) - || 2000 RA52 || 5 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92969) - || 2000 RG55 || 3 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92970) - || 2000 RY55 || 5 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92971) - || 2000 RR56 || 6 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92972) - || 2000 RZ59 || 5 september 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (92973) - || 2000 RN60 || 3 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92974) - || 2000 RM61 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92975) - || 2000 RC65 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92976) - || 2000 RP65 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92977) - || 2000 RW67 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92978) - || 2000 RB68 || 2 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92979) - || 2000 RS68 || 2 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92980) - || 2000 RG69 || 2 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92981) - || 2000 RH69 || 2 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92982) - || 2000 RE71 || 2 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92983) - || 2000 RB72 || 2 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92984) - || 2000 RS72 || 2 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92985) - || 2000 RY72 || 2 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92986) - || 2000 RZ72 || 2 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92987) - || 2000 RB73 || 2 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92988) - || 2000 RJ73 || 2 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92989) - || 2000 RR73 || 2 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92990) - || 2000 RA74 || 2 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92991) - || 2000 RB75 || 3 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92992) - || 2000 RP75 || 3 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92993) - || 2000 RA76 || 3 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92994) - || 2000 RB76 || 3 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92995) - || 2000 RZ77 || 2 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (92996) - || 2000 RE78 || 9 september 2000 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| (92997) - || 2000 RH78 || 9 september 2000 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| (92998) - || 2000 RL81 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92999) - || 2000 RL82 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93000) - || 2000 RJ83 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten